Sefer může znamenat:

 sefer – hebrejsky „kniha“
 Sefer Tora
 Sefer Jecira
 Sefer (nakladatelství) – české nakladatelství

jméno
 Sefer Baygin (* 1942) – turecký západník

sídla
 Sefer (Preševo) – vesnice v Srbsku (opština Preševo)
 Modi'in Ilit – izraelská osada, známá také jako Kirjat Sefer